Okak kan syfta på:

 Shēlah-ye Ōkak –  ett vattendrag i Afghanistan
 Okak, Newfoundland och Labrador – en ort i Kanada